

Жінки 
 Зосимова Олена Борисівна (* 1975) — російська поп-співачка і телеведуча, актриса.

Чоловіки 
 Зосимов Борис Гурович (* 1952) — російський медіаменеджер і музичний продюсер.
 Зосимов Олександр Євгенович (1940—2010) — радянський футболіст, захисник.